Honda CB 500 Four (1971-1977)
 Honda CB 500 T (1974-1978)